Balesari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Balesari, Magelang, by, 
 Balesari, Temanggung, by, 
 Balesari, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar